Kennedy John Victor (Chennai, 17 april 1966) beter bekend onder zijn artiestennaam Vikram, is een Indiaas acteur en zanger die voornamelijk in  Tamil films speelt.

Biografie  
Vikram maakte in 1990 zijn debuut met En Kadhal Kanmani, die in de jaren negentig werd gevolgd door een reeks B-films in Tamil, Malayalam en Telugu. waarvan er vele onopgemerkt bleven. Zijn doorbraak kwam met de tragedie Sethu (1999). Hij behaalde succes met films als Saamy (2003) waarin hij de rol speelt van een hoofd agent, Anniyan (2005) dat ten tijde dat het uitgebracht werd de duurste zuid Indiase film ooit was, Kanthaswamy (2009) eerste Tamil superheldenfilm, I (2015) waarin hij vier verschillende gedaantes heeft, Iru Mugan (2016) waarin hij twee personages speelt.

Vikram is de zoon van voormalig acteur Vinod Raj. Zijn oom is filmmaker en acteur Thiagarajan, wat Prashanth zijn neef maakt.

Filmografie

Discografie

Externe link 
 

Indiaas acteur